stijena, sastavni dio litosfere

Naselja:
 Stijena (Cazin, BiH), naselje u općini Cazin, BiH
 Stijena (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica, Crna Gora

Vidi i:
 Stijene (razdvojba)